«Rap God» () — третий сингл американского рэпера Эминема из его восьмого студийного альбома. Премьера песни состоялась 14 октября 2013 года. Песня занесена в Книгу рекордов Гиннеса как хит с самым большим количеством слов (1560).

Продюсерами композиции стал американский дуэт Doe Boyz: DVLP, также известный как Develop, и Filthy. Трек была записан в студии Effigy Studios в Мичигане. Звукорежиссёрами были братья Майк и Джо Стрендж, Тони Кампана. Сведением занимались Эминем и Майк Стрендж.

14 октября 2013 года продюсер DVLP сообщил в Твиттере, что биту к песне было два года, его создали в ноябре 2011 года, а саму песню записали в 2012 году.

Песня стала одной из самых популярных в творчестве Эминема. Сингл стал четырежды платиновым по версии RIAA с четырьмя миллионами проданных копий. Клип на видеохостинге YouTube собрал более миллиарда просмотров.

В песне упоминается строчка из композиции «I’m Back» с первого альбома The Marshall Mathers LP, где он рассказывает о массовом убийстве в школе Columbine и читает рэп «Seven kids from Columbine». Стих был изначально подвергнут цензуре и повторно включён в «Rap God», чтобы проверить реакцию общественности. Помимо этого в песне есть отсылки к скандалу Клинтон — Левински, конфликту между Fabolous и Рэй Джей, упоминания Heavy D & the Boyz, Тупака Шакура, Run-D.M.C., Pharoahe Monch, Rаkim, N.W.А, Eazy-E, Dr. Dre, DJ Yella, Ice Cube, МС Ren, Busta Rhymes, Lakim Shabazz.

Примечания 

Песни, написанные Эминемом
Синглы Interscope Records
Синглы Aftermath Entertainment
Синглы Shady Records
Песни Эминема
Синглы, возглавлявшие UK R&B Singles Chart